Ирина Осипова:
 Осипова, Ирина Викторовна (музыкант) (род. 1955) — советская и российская пианистка, педагог, заслуженная артистка Российской Федерации. 
 Осипова, Ирина Викторовна (род. 1981) — российская профессинальная баскетболистка.
 Осипова, Ирина Николаевна (более известна как Бенуа; 1912—2004) — советский и российский архитектор-реставратор, Народный архитектор Российской Федерации.